Agenor Gołuchowski (1812–1875) – polski arystokrata, namiestnik Galicji, minister spraw wewnętrznych Austrii
 Agenor Gołuchowski (1849–1921) – polski arystokrata, prawnik i dyplomata, minister spraw zagranicznych Austro-Węgier
 Agenor Gołuchowski (1886–1956) – polski arystokrata, ziemianin, wojskowy, senator

Zobacz też 
 Wojciech Agenor Gołuchowski – ziemianin, polski polityk konserwatywny